Pode ser referente a:

 DirecTV uma empresa estadunidense do ramo de TV a cabo;
 DirecTV Brasil uma antiga empresa de televisão por satélite no Brasil;
 DIRECTV-5 um satélite de telecomunicação.

Desambiguação